«Голося́щий КиВи́Н 1998» — четвёртый музыкальный фестиваль команд КВН. Фестиваль состоялся в августе 1998-го года. Неофициальной творческой темой фестиваля стала «Погода».

Команды 

Участие в фестивале «Голосящий КиВиН 1998» в Юрмале приняли 11 команд КВН. Все одиннадцать команд представили полноформатные выступления. В телеверсию фестиваля попали все одиннадцать команд. Выступления всех команд были разделены на 4 блока: «Приморская зона», «Зона умеренно континентальная», «Зона циклонов» и «Субтропики». После конца каждого блока жюри (согласно теме фестиваля «синоптики») давали свои «прогнозы» и вручали дипломы

Жюри

Награды 
 «Большой КиВиН в золотом» (за 1 место) — Дети лейтенанта Шмидта
 «Большой КиВиН в светлом» (за 2 место) — Дети Лумумбы
 «Большой КиВиН в тёмном» (за 3 место) — Чернокнижник

Интересные факты 
 Команда «Город Харьков», была специально создана к этому фестивалю путём объединения харьковских команд ХГУ, ХАИ (новый состав) и «Харьковских ментов».

Творческая группа 
Фестиваль организован телевизионным творческим объединением АМиК.
 Ведущий — Александр Васильевич Масляков
 Режиссёр — Светлана Маслякова
 Редакторы — Андрей Чивурин, Михаил Марфин

Примечания

Ссылки 
 
 

Август 1998 года
1998 год в России